Mit Jarnsaxa bezeichnet man

 in der germanischen Mythologie eine der neun Ägirstöchter der Meeresgöttin Rán: Jarnsaxa (Mythologie)
 einen Mond des Planeten Saturn: Jarnsaxa (Mond)